Giovanni Nanni puede hacer referencia a:

Annio de Viterbo (1437-1502), teólogo e historiador italiano;
Giovanni da Udine (1487-1564), pintor y arquitecto italiano;